Ministero dello sport – ministero francese
 Ministero dello sport – ministero russo